El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1977 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 32 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en The Omni de Atlanta, Georgia.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad Marquette, que conseguía su primer título, derrotando en la final a la Universidad de Carolina del Norte, que disputaba su cuarta final.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East

West

Mideast

Midwest

Final Four
Omni Coliseum - Atlanta, Georgia

Tercer y cuarto puesto

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1977
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA